Брив-ла-Гайард:

 Брив-ла-Гайард — город на юге Франции, в регионе Лимузен.
 Брив-ла-Гайард — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Лимузен.